Белоголовая пигалица () — вид птиц из семейства ржанковых.

Распространение 
Обитают в Западной Африке, обычно держась у крупных рек. При сезонном затоплении местности птицы мигрируют в более сухие регионы.

Описание 

Длина тела 28—32 см, масса 161—214 г. У этих чибисов весьма характерная внешность. Крылья и хвост чёрные и белые, спина коричневая, нижние части тела белые. Голова в основном серая, но с белой короной. Имеются жёлтые лицевые серёжки. Ноги и окологлазное кольцо тоже жёлтого цвета.

Биология 
Питаются насекомыми, червями, моллюсками, ракообразными и мелкой рыбой. В кладке 2—3 яйца. Гнездо и выводок шумно и агрессивно защищают от любой опасности, вплоть до гиппопотама включительно.

Охрана 
МСОП присвоил виду охранный статус LC. Он, как и ряд других, дополнительно защищён международным соглашением AEWA.

Примечания

Ссылки 
 https://www.hbw.com/species/white-headed-lapwing-vanellus-albiceps
 Shorebirds Hayman, Marchant and Prater 
 White-crowned plover — О виде в The Atlas of Southern African Birds

Ржанковые
Животные, описанные в 1834 году
Птицы Африки
Таксоны, описанные Джоном Гульдом